Karl-May-Straße steht für:
 Karl-May-Straße (Hohenstein-Ernstthal), siehe Karl-May-Haus
 Karl-May-Straße (Radebeul)